Projecte Fink, iniciativa per a dur alguns dels programes més populars de les plataformes UNIX al Mac OS X 
 Christian Fink (Dettingen, 1822 - Esslingen, 1911), organista i compositor alemany 
 Eugen Fink (Constança, 1905 - Friburg de Brisgòvia, 1975), filòsof alemany 
 Gottfried Wilhelm Fink (Bad Sulza, 1783 - Leipzig, 1846), compositor, musicòleg, poeta i clergue protestant
 Jens Fink-Jensen (Copenhaguen, 1956), escriptor, poeta líric, fotògraf i compositor danès 
 Michael Fink, futbolista alemany